Příjmení Sutter nosí více různých osobností:

 Darryl Sutter (* 1958) – kapitán amerického hokejového klubu Chicago Blackhawks (1982–1987)
 Joe Sutter (1921–2016) – americký letecký konstruktér, hlavní konstruktér Boeingu 747
 John Sutter (Johann Augustus Sutter; 1803–1880) – občan Kalifornie švýcarského původu, spojovaný se „Zlatou horečkou“ v Kalifornii
 Karl Sutter (1914–2003) – německý atlet, mistr Evropy ve skoku o tyči
 Scott Sutter (* 1986) – švýcarsko-anglický fotbalový obránce
 Sonja Sutter (* 1931) – německá herečka

fiktivní postavy
 Sutter Cane – postava z filmu Šílenství z roku 1995

jiné
 Sutter County – okres ve státě Kalifornie v USA

Externí odkazy